EAPM ist die Abkürzung für:

 European Association of People Management, Personalmanagementverband
 European Association of Psychomatic Medicine, medizinischer Verband
 European Alliance for Personalised Medicine,  Organisation

Abkürzung